Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1962 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie  (ISU), op 3 en 4 februari 1962 op de ijsbaan Bislett Stadion in Oslo. Er namen 35 schaatsers uit 12 landen aan deel.

Titelverdediger zou de Rus Viktor Kositsjkin, die de Europese titel in 1961 te Helsinki had veroverd; hij nam echter niet deel aan dit kampioenschap. De Rus Robert Merkoelov veroverde de Europese titel.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1962
Langebaanschaatsen in 1962
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1962